En Pologne, Stanisławówka peut désigner :

 Stanisławówka, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Stanisławówka, un village dans la voïvodie de Łódź.